Malaya Rata, regió històrica de Ceilan que durant uns segles fou un regne subordinat.
 Malaya, península del sud-est asiàtic, en català Península Malaia o Península de Malacca.
 Muntanyes de Malaya, un lloc de la mitologia hindú.